В данной статье приведён список наград и номинаций will.i.am — американского рэпера, музыкального продюсера, филантропа и общественного деятеля.

Государственные награды

Общественные награды

Кинонаграды

People's Choice Awards 

|-
|style="text-align:center;"|2010
| style="text-align:left;"|Люди Икс: Начало. Росомаха (Хью Джекман, Дэниел Хенни, Доминик Монаган, Райан Рейнольдс, will.i.am и Лев Шрайбер)
| style="text-align:left;"|Любимая команда на экране
|

Музыкальные награды

Billboard Music Awards 

|-
|rowspan="2" style="text-align:center;"|2011
|rowspan="2" style="text-align:left;"|«OMG» (Ашер при участии will.i.am)
| style="text-align:left;"|Лучшая песня горячей сотни
|
|-
| style="text-align:left;"|Лучшая R'n'B песня
|

BMI Urban Awards 

|-
|style="text-align:center;"|2010
|style="text-align:left;"|«Boom Boom Pow» (как соавтор и продюсер)
| Песня года
|

Daytime Emmy Awards 

|-
|style="text-align:center;"|2008
|style="text-align:left;"|«Yes We Can»
| Новый подход
|
|-
|style="text-align:center;"|2011
|style="text-align:left;"|«What I Am»
| Children's Programming Emmy Awards:Лучшая авторская песня
|

Grammy Awards 

|-
|rowspan="2" style="text-align:center;"|2004
|rowspan="2" style="text-align:left;"|«Where Is the Love?» (при участии Джастина Тимберлейка)
| Лучшая запись года
|
|-
| Лучшее рэп/песенное сотрудничество
|
|-
|rowspan="2" style="text-align:center;"|2005
|rowspan="2" style="text-align:left;"|«Let’s Get It Started» 
| Лучшая запись года
|
|-
| Лучшее рэп исполнение дуэтом или группой
|
|-
|rowspan="3" style="text-align:center;"|2006
|style="text-align:left;"|«Don’t Phunk with My Heart» 
|  Лучшее рэп исполнение дуэтом или группой
|
|-
|style="text-align:left;"|«Don't Lie» 
| Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой
|
|-
|style="text-align:left;"|«Gone Going» (при участии Джека Джонсона)
| Лучшее совместное вокальное поп исполнение
|
|-
|rowspan="4" style="text-align:center;"|2007
|style="text-align:left;"|«Ordinary People»
| Лучшая песня года (как соавтор)
|
|-
|style="text-align:left;"|«My Humps» 
| Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой
|
|-
|style="text-align:left;"|«Mas Que Nada» (Сержио Мендес при участии The Black Eyed Peas)
|rowspan="2" style="text-align:left;"|Лучшее урбан/альтернативное исполнение
|
|-
|style="text-align:left;"|«That Heat» (Сержио Мендес при участии Erykah Badu и will.i.am)
|
|-
|style="text-align:center;"|2008
|style="text-align:left;"|«Be OK» (Крисетт Мишель при участии will.i.am)
| Лучшее урбан/альтернативное исполнение
|
|-
|style="text-align:center;"|2009
|style="text-align:left;"|«American Boy»
| Лучшая песня года (как соавтор)
|
|-
|rowspan="6" style="text-align:center;"|2010
|rowspan="2" style="text-align:left;"|The E.N.D.
| Лучший альбом года
|
|-
|Лучший вокальный поп альбом
|
|-
|rowspan="2" style="text-align:left;"|«I Gotta Feeling» 
| Лучшая запись года<small>
|
|-
|Лучшее вокальное поп-исполнениедуэтом или группой
|
|-
|rowspan="2" style="text-align:left;"|«Boom Boom Pow» 
| Лучшая танцевальная запись
|
|-
|Лучшее короткое музыкальное видеодуэтом или группой
|

Latin Grammy Awards 

|-
|style="text-align:center;"|2006
|style="text-align:left;"|Timeless (как продюсер)
| Лучший альбом современного бразильского поп
|
|-
|style="text-align:center;"|2007
|style="text-align:left;"|«Impacto» (как соавтор)
| Лучшая урбан песня
|

MTV Europe Music Awards 

|-
|style="text-align:center;"|2010
|style="text-align:left;"|«OMG» (Ашер при участии will.i.am)
|style="text-align:left;"|Лучшая песня
|

MTV Video Music Awards 

|-
|rowspan="3" style="text-align:center;"|2010
|rowspan="3" style="text-align:left;"|клип на песню «OMG»(Ашер при участии will.i.am)
|style="text-align:left;"|Лучший мужской клип
|
|-
|style="text-align:left;"|Лучший танцевальный клип
|
|-
|style="text-align:left;"|Лучшая хореография
|

|-
|style="text-align:center;"|2013
|style="text-align:left;"|клип на песню «#thatPOWER»(при участии Джастина Бибера)
|style="text-align:left;"|Лучшая хореография
|

MTV Video Music Awards Japan 

|-
|rowspan="2" style="text-align:center;"|2011
|style="text-align:left;"|клип на песню «OMG»(Ашер при участии will.i.am)
|style="text-align:left;"|Лучший R'n'B клип
|
|-
|style="text-align:left;"|«Check It Out»(will.i.am и Ники Минаж)
|style="text-align:left;"|Лучшее сотрудничество
|

NAACP Image Award 

|-
| rowspan="3" style="text-align:center;"|2009
|rowspan="2" style="text-align:left;"|«Yes We Can»
| Выдающаяся песня
|
|-
| Выдающийся музыкальный видеоклип
|
|-
|style="text-align:left;"|will.i.am
| Выдающийся артист
|

NRJ DJ Awards 

|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2013
|rowspan="1" style="text-align:left;"|«Scream & Shout» (при участии Бритни Спирс)
| Лучший клубный хит года
|
|-
|rowspan="1" style="text-align:left;"|#willpower
| Лучший dance/electro альбом года
|

NRJ Music Awards 

|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2013
|rowspan="1" style="text-align:left;"|will.i.am
| Лучший исполнитель
|
|-
|rowspan="1" style="text-align:left;"|«This Is Love» (при участии Евы Симонс)
| Лучшая песня
|
|-
|style="text-align:center;"|2014
|rowspan="1" style="text-align:left;"|will.i.am
| Международный исполнитель года
|

People's Choice Awards 

|-
|style="text-align:center;"|2010
| style="text-align:left;"|«OMG» (Ашер при участии will.i.am)
| style="text-align:left;"|Любимая песня
|

Soul Train Music Awards 

|-
|style="text-align:center;"|2010
| style="text-align:left;"|«OMG» (Ашер при участии will.i.am)
| style="text-align:left;"|Лучшее танцевальное выступление
|

Teen Choice Awards 

|-
| style="text-align:center;"|2012
|style="text-align:left;"|will.i.am
|style="text-align:left;"|Мужская икона стиля
|

Webby Awards 

|-
| style="text-align:center;"|2008
|style="text-align:left;"|will.i.am
|style="text-align:left;"|Артист года
|

VEVO Certified Awards 

|-
| rowspan="2" style="text-align:center;"|2013
|style="text-align:left;"|клип на песню «This Is Love»
|rowspan="2" style="text-align:left;"|100 миллионов просмотров
|
|-
|style="text-align:left;"|клип на песню «Scream & Shout»
|

World Music Awards 

|-
| rowspan="19" style="text-align:center;"|2013
|style="text-align:left;"|«Bang Bang»
| rowspan="8" style="text-align:left;"|Лучшая мировая песня
|
|-
|style="text-align:left;"|«Crazy Kids» (Ke$ha при участии will.i.am)
|
|-
|style="text-align:left;"|«Fall Down» (при участии Майли Сайрус)
|
|-
|style="text-align:left;"|«Hall of Fame» (The Script при участии will.i.am)
|
|-
|style="text-align:left;"|«In My City» (Приянка Чопра при участии will.i.am)
|
|-
|style="text-align:left;"|«Scream & Shout» (при участии Бритни Спирс)
|
|-
|style="text-align:left;"|«#thatPOWER» (при участии Джастина Бибера)
|
|-
|style="text-align:left;"|«This Is Love» (при участии Евы Симонс)
|
|-
|style="text-align:left;"|#willpower
|style="text-align:left;"|Лучший мировой альбом
|
|-
|style="text-align:left;"|«Bang Bang»
| rowspan="7" style="text-align:left;"|Лучший мировой клип
|
|-
|style="text-align:left;"|«Crazy Kids» (Ke$ha при участии will.i.am)
|
|-
|style="text-align:left;"|«Hall of Fame» (The Script при участии will.i.am)
|
|-
|style="text-align:left;"|«In My City» (Приянка Чопра при участии will.i.am)
|
|-
|style="text-align:left;"|«Scream & Shout» (при участии Бритни Спирс)
|
|-
|style="text-align:left;"|«#thatPOWER» (при участии Джастина Бибера)
|
|-
|style="text-align:left;"|«This Is Love» (при участии Евы Симонс)
|
|-
|rowspan="3" style="text-align:left;"|will.i.am
|style="text-align:left;"|Лучший мировой артист
|
|-
|style="text-align:left;"|Лучший мировой live-исполнитель
|
|-
|style="text-align:left;"|Лучший мировой эстрадный артист
|

Примечания 

will.i.am
Списки наград по персоналиям
will.i.am